Con il nome di Guerra ottomano-persiana sono indicati i seguenti conflitti armati fra l'Impero ottomano e la Persia:

 Guerra ottomano-safavide (1532-1555) – conflitto tra l'Impero safavide e l'Impero ottomano, conclusosi con la vittoria del secondo
 Guerra ottomano-safavide (1578-1590) – conflitto tra l'Impero safavide e l'Impero ottomano, conclusosi con la vittoria del secondo
 Guerra ottomano-safavide (1603-1618) – conflitto tra l'Impero safavide e l'Impero ottomano, conclusosi con la vittoria del primo
 Guerra ottomano-safavide (1623-1639) – conflitto tra l'Impero safavide e l'Impero ottomano, conclusosi con la vittoria del secondo
 Guerra ottomano-persiana (1730-1735) – conflitto tra l'Impero persiano e l'Impero ottomano, conclusosi con la vittoria del primo
 Guerra ottomano-persiana (1743-1746) – conflitto tra l'Impero ottomano e l'Impero persiano sotto la guida di Nadir Shah, conclusosi con il Trattato di Kerden
Guerra ottomano-persiana (1775-1776) - conflitto tra l'Impero ottomano di Abdulhamid I e la Persia di Karim Khan Zand, che ha comportato la perdita e la riconquista tre anni dopo della città di Basra da parte dell'Impero ottomano
Guerra ottomano-persiana (1821-1823) – conflitto tra l'Impero ottomano di Mahmud II e la Persia di Fath Ali Shah (Dinastia Qajar) per definire il controllo sui territori del Azerbaigian persiano